April Showers est le titre de plusieurs films:
 April Showers, film américain de Tom Forman sorti en 1923
 April Showers, film de James V. Kern sorti en 1948
 April Showers, film américain de Andrew Robinson sorti en 2009